10D ist die Abkürzung für:

 Canon EOS 10D, eine digitale Spiegelreflexkamera der Firma Canon
 ein Tarnmuster der United States Navy zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, siehe Tarnschemata der United States Navy

10D